Miejscowości w USA
 Indian Springs – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Catoosa
 Indian Springs – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Lincoln
 Indian Springs – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Washington
 Indian Springs – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Clark
 Indian Springs – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Polk
 Gminy w USA
 Indian Springs (ang. Indian Springs Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wayne

 Obszar niemunicypalny
 Indian Springs –  w Mendocino County, w Kalifornii